William Minor kan syfta på bland andra:

* William C. Minor (1834–1920), amerikansk lexikograf
 William T. Minor (1815–1889), amerikansk politiker